Давыдова, Галина Алексеевна () — российский филолог-востоковед, лингвист Института языкознания РАН, вдова Г. П. Щедровицкого. Учредитель и член правления некоммерческого научного фонда «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого».

Биография 
Родилась в г. Ашхабаде, (Туркменская ССР). С 1934 г. живет в Москве.

В 1954 году окончила филологический факультет Московского государственного университета (МГУ) по специальности филолог-востоковед (тюрколог) с правом преподавания русского языка. В 1957 году – аспирантуру Института языкознания АН СССР (1954–1957гг.).

В 1957–1961 гг. была научным редактором в издательстве «Советская энциклопедия. Редакция иностранных и национальных словарей». Подготовила к изданию Словарь узбекского языка.

С 1961 г. по 1991 г. работала старшим научным редактором Издательства восточной литературы, позднее подразделения издательства «Наука».

С 1964 года – член Союза журналистов. В 1991–1997 годы – редактор журнала «Вопросы методологии».

В 1991–2005 гг. – заведующий группой «Энциклопедия языков Российской Федерации и соседних государств», Институт языкознания РАН.

С 1994 по настоящее время – ведущий преподаватель Тольяттинской академии управления (ТАУ). Руководитель Программы коммуникационного сопровождения деятельности.

Знакомство с Щедровицким 
В 1963 году Галина Алексеевна была приглашена в Институт востоковедения на заседание лингвистической секции Междисциплинарного семинара по системно-структурным методам анализа в науке и технике при философской секции Научного Совета АН СССР. Там впервые познакомилась с Г. П. Щедровицким, и через некоторое время стала посещать семинары Московского методологического кружка, проходившие чаще всего в Институте общей и педагогической психологии.

Московский методологический кружок 
В 1952–1954 гг. круг единомышленников из числа студентов философского факультета МГУ (Б. Грушин, А. Зиновьев, М. Мамардашвили, Г. Щедровицкий) объединились и образовали Московский Логический Кружок (МЛК). Затем на его основе возник Московский Методологический Кружкок (ММК) как площадка для регулярных коллективных интеллектуальных дискуссий.

Состав кружка был преимущественно молодым, отношения в нем – клубно-дружескими. Под наставничество Георгия Петровича Щедровицкого кружок перешел гораздо позже, когда он стал на поколение старше своих учеников.

В 60-е годы ММК становится сложным организмом, центральным стержнем которого был методологический семинар – непрерывный  теоретический дискурс философов и социологов, психологов и педагогов, архитекторов и искусствоведов, инженеров и физиков и т. д. Вокруг «большого» семинара сложилась система «малых», имевших более определенную предметную направленность. Организация и поддержание деятельности такого организма в основном лежали на плечах Г. П. Щедровицкого. Это было возможно только благодаря его феноменальной работоспособности и выносливости. 

ММК просуществовал 40 лет как уникальное образование в рамках советского режима.

Ситуация с архивами Щедровицкого 
Электронный рабочий архив философа содержит более 20000 документов в 4000 пронумерованных папках разного объема (содержащих от 1-2 до 300 и более страниц).

После смерти Г. П. Щедровицкого началась работа по разбору оставшегося архива и изданию его трудов. В 2003-2007 годах между Л.П. Щедровицким и наследниками философа возникла спорная ситуация, касающаяся совместного использования архива и издания книг на основе его документов.

Причиной было то, что издание и оцифровка архивов происходили без согласия законных правообладателей. С одной стороны спора была т. н. группа Л. П. Щедровицкого, с другой — наследники методолога, создавшие Некоммерческий научный фонд «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого». Была опубликована полная история переписки вместе с предложениями Фонда по взаимовыгодному сотрудничеству, после чего развитие спорной ситуации прекратилось.

10 апреля 2018 года некоммерческий научный фонд «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого» открыл доступ к электронному архиву Фонда.

Работа над пополнением электронного архива продолжается и в настоящее время. Г. А. Давыдова принимает участие в оцифровке, а также в издании трудов Г. П. Щедровицкого на основе архивных документов.

Публикации

Статьи, тезисы докладов 
 Палеографическое описание рукописей Муншаат («Сборник писем») Алишера Навои // Краткие сообщения ИВАН СССР. М., 1961, вып. 84.
 Журнал Советская тюркология // Народы Азии и Африки. М., 1973.
 Доклад на конференции и статья в материалах // Проблемы современной тюркологии: материалы II Всесоюзной тюркологической конференции 27-29 сентября 1976 г., г. Алма-Ата.
 Из эпистолярного наследия Алишера Навои // TURCOLOGICA. К восьмидесятилетию академика А. И. Кононова. Ленинград: Наука, ЛО, 1986.
 Грязнова Ю. Б., Давыдова Г. А., Максимов В. В. Технология текста // Кентавр. Методологический и игротехнический альманах. No 25. 2001. С. 17-22.
 «Сколько образования нужно современному человеку?», или «Возрождение триувима» // Атриум. Межвузовский сборник научных трудов, серия «педагогика». No 3, Тольятти. 2004. С. 73-78.
 Принципы конструирования коммуникативных предметов для менеджмент-образования // Социальные коммуникации: новое в науке, образовании, технологиях. Материалы международной научно-практической конференции 21-22 октября 2004 г. СПб. 2004. С. 59-61; Атриум. Серия «Педагогика». Межвузовский сборник научных трудов. No 4. Тольятти, 2006. С. 37-39.
 Как возможен тренажер в образовании? // Атриум. Межвузовский сборник научных трудов. Серия «Педагогика». No 6, Тольятти. 2010. С. 36-39.
 Коммуникация как оргтехническое средство организации деятельности в сфере образования и подготовки профессионалов для работы в системах управления /статья ВШЭ. УДК 621833/

Издательские проекты 
 Хафиз Хорезми, «Мухаббат-наме». Изд. текста Э. Н. Наджипа. : Изд-во Восточной литературы. 1961.
 «Из Архива Г. П. Щедровицкого». Т. 1-9. : «Путь», 1999—2004; «Наследие ММК», 2004 −2005.
 Г. П. Щедровицкий. «Знак и деятельность». Кн. I. Структура знака: смыслы, значения, знания. : «Вост. лит.», 2005.
 Г. П. Щедровицкий. «Знак и деятельность». Кн. II. Понимание и мышление. Смысл и содержание: 7 лекций 1972 г. : «Вост. лит.»», 2006.
 Г. П. Щедровицкий. «Знак и деятельность». Кн. III: Методологический подход в языковедении: 11 лекций 1972—1979 гг. : ННФ им. Г. П. Щедровицкого, 2007.
 Г. П. Щедровицкий. «Лекции в Латвийском университете „История ММК и СМД-методологии“». BISI: Рига, 2010.
 Г. П. Щедровицкий. «Я всегда был идеалистом…» 2-е изд. испр., доп. : ННФ «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого», 2012.
 Г. П. Щедровицкий. «Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология. Курс лекций». 3-е и 4-е изд. испр., доп., : Издательство Артемия Лебедева. 2013, 2015.
 «Энциклопедия языков РФ и соседних государств» в 3 томах. : «Наука», 1999—2005.
 Литвинов В. П. «Гуманитарная философия Г. П. Щедровицкого». : НИФ «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого», 2008.

Образовательные проекты 

  «Коммуникационный менеджмент»: авторские курсы «Редакционно-издательский менеджмент, «Культурный текст» и «История коммуникативных форм в зависимости от технического устройства канала коммуникации», «Практика номинации».

  Язык тюркских литературных традиций. РГГУ. Институт восточных культур и античности Кафедра истории и филологии Южной и Центральной Азии. Для специальности № 022800 Востоковедение. Африканистика. Специализация: Тюркская филология. Москва 2015

Примечания 

Преподаватели вузов Тольятти
Родившиеся 28 февраля
Родившиеся в 1932 году
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Ашхабаде